Сингх, Тарсем:
 Сингх, Тарсем (1946—2005) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Тарсем (род. 1961) — американский режиссёр.